Osaka kan syfta på:

 Osaka − Japans tredje största stad
 Osaka prefektur − en japansk prefektur
 Osaka (djur) − ett släkte av insekter
 7434 Osaka − en asteroid i huvudbältet

Se även  
 Åsaka